Bugier peut désigner :
 Jacques Bugier (1953-2013), journaliste et écrivain français ;
 Julian Bugier (1981-), journaliste français, son fils.